Le terme Blic peut correspondre à :
 un nom de famille : famille de Blic ;
 un acronyme : le Bureau de liaison des industries cinématographiques, syndicat national français ;
 un nom de quotidien : Blic est un quotidien serbe publié à Belgrade.